J. K. Galbraith est le nom de :
 John Kenneth Galbraith (1908 - 2006), un économiste de nationalité américaine et canadienne ;
 James K. Galbraith (1952), un économiste américain.